Гашурн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  . Официальный код  —  80110.

География 
Озёра: Брюллендер-Зе, Шайдзен.

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мартин Нетцер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 18 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 АПС занимает 6 мест.
 СДПА занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга